Patos, comune del Brasile nello Stato della Paraíba
 Patos, comune dell'Albania nella Prefettura di Fier
 Patos, isola degli Stati Uniti d'America nello Stato di Washington
 Patos, isola del Venezuela

Pagine correlate 
Pathos (disambigua)